Anemonactis är ett släkte av koralldjur. Anemonactis ingår i familjen Haloclavidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Anemonactis